Cavalcada se poate referi la:
 Cavalcada (album), album din 2021 al formației Pasărea Rock.
 Cavalcada (film), film american din 1933 regizat de Frank Lloyd.